Stati Uniti d'America
Duxbury – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
Duxbury – città della contea di Washington (Vermont), Vermont